2XL – polski serial obyczajowy z 2013 roku
 Soul Militia – estoński zespół muzyczny, do 2002 roku występujący pod nazwą 2XL